Piedralaves kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Piedralaves (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Piedralaves (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar